Ein Düsenkühler ist:
 eine spezielle Kühlerbauart für Fahrzeuge zur Gewinnung von Vortrieb aus der erwärmten Luft, siehe Düsenkühler (Fahrzeug)
 ein hocheffizienter CPU-Wasserkühler, siehe Düsenkühler (Computer)